LRMP est un sigle qui peut désigner :
 Languedoc-Roussillon — Midi-Pyrénées, le nom provisoire de la région Occitanie issue de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
 Ligue pour le relèvement de la moralité publique, une fédération d’associations moralistes.